Osoby o tym nazwisku:
 Lene Espersen – duńska polityk
 Mia Espersen – duńska wioślarka
 Ole Espersen – duński prawnik i polityk